Hugues de Bourgogne est un nom ayant été porté par plusieurs personnages historiques, notamment :

 un prélat :
 Hugues de Bourgogne (mort en 1037), fils naturel du roi de Bourgogne, Rodolphe III, évêque de Lausanne
 Hugues de Die (mort en 1106), dit parfois aussi Hugues de Bourgogne, évêque de Die et archevêque de Lyon, légat du pape Grégoire VII et l'un des promoteurs de la réforme grégorienne

 un aristocrate de l'époque carolingienne
 Hugues le Noir, duc de Bourgogne de 923 à 952, fils de Richard le Justicier et frère de Raoul, roi des Francs (923-936)

 des membres de la famille capétienne des ducs de Bourgogne, notamment :
 Hugues I de Bourgogne (mort en 1093), duc de Bourgogne (1076-1079), puis moine à Cluny
 Hugues II de Bourgogne, duc de Bourgogne (1103-1143)
 Hugues III de Bourgogne, duc de Bourgogne (1162-1192)
 Hugues IV de Bourgogne, duc de Bourgogne (1218-1272)
 Hugues V de Bourgogne, duc de Bourgogne (1306-1315)

 des membres de la famille des comtes de Bourgogne
 Hugues III de Bourgogne (archevêque de Besançon), archevêque de Besançon de 1085 à 1101, fils du comte Guillaume  de Bourgogne et frère du pape Calixte II;
 Hugues de Chalon, comte de Bourgogne (1248-1266)